Территория австралийского штата Западная Австралия разделена на 144 района местного самоуправления (включая территории острова Рождества и Кокосовых островов). Статус районов и полномочия их органов регулируются Законом о местном самоуправлении, принятом в 1995 году. 

Выделяются три типа районов местного самоуправления:
 сити (): статус сити предоставляется только округу в составе столичного района () с численностью населения свыше 30 тысяч человек, из которых более половины проживает в городской местности, а также округу, не являющемся частью столичного района, в котором проживает свыше 20 тысяч человек (из них более половины проживает в городской местности);
 таун (): статус тауна предоставляется только в случае, если в округе более половины жителей проживает в городской местности;
 графство (): статус графства предоставляется всем остальным округам, которые не подпадают под критерии сити или тауна.

Список

Регионы 
Западная Австралия делится на десять округов:
 Гаскойн (Gascoyne)
 Кимберли (Kimberley)
 Голдфилдс-Эсперанс (Goldfields-Esperance)
 Большой Южный (Great Southern)
 Средне-Западный (Mid West)
 Перт (Perth)
 Пил (Peel)
 Пилбара (Pilbara)
 Юго-Западный (South West)
 Уитбелт (Wheatbelt)

Городская территория Перта не входит ни в один из округов. Деление на округа применяется для целей управления экономическим развитием. Местное управление осуществляется на уровне районов местного самоуправления.

Ссылки 
 Western Australian Local Government Association
 Local Government Act 1995

 
Списки:Западная Австралия